Plaats
 Mosquera (Cundinamarca), gemeente in departement Cundinamaca (Colombia)
 Mosquera (Nariño), gemeente in departement Nariño (Colombia)
Persoon
 Andrés Mosquera, Colombiaans voetballer
 Aquivaldo Mosquera, Colombiaans voetballer
 Bonner Mosquera, Colombiaans voetballer
 Edwin Mosquera (1985-2017), Colombiaans gewichtheffer
 Ezequiel Mosquera (1975), Spaans wielrenner
 Fabio Mosquera (1948), Colombiaans voetballer
 Geiner Mosquera (1984), Colombiaans atleet
 Jarlis Mosquera (1983), Colombiaans worstelaar
 José David Mosquera (1983), Colombiaans bokser
 Josimar Mosquera, Colombiaans voetballer
 Juana Mosquera (1950), Colombiaans atlete
 Francisco Mosquera, Colombiaans voetballer
 Luis Alberto Mosquera (1959), Chileens voetballer
 Luis Alberto Mosquera (1990), Colombiaans voetballer
 Luis Aníbal Mosquera (1981), Colombiaans voetballer 
 Luis Fernando Mosquera (1986), Colombiaans voetballer 
 Luis Gabriel Mosquera (1992), Ecuadoraans voetballer
 Luis Hernán Mosquera (1989), Colombiaans voetballer
 Luis Mosquera (1964) (1964), Ecuadoraans voetballer
 Mabel Mosquera (1969), Colombiaans gewichthefster 
 Manuel Mosquera, Panamees voetballer
 Roberto Mosquera, Peruviaans voetballer